Herren von Graben (eller Grabner, Graben von / zum Stein, Grabner zu Rosenburg, Graben zu Kornberg og Graben zu Sommeregg) var en østrigsk adelsslægt.

Historie 
Familien nedstammede fra Meinhardiner-dynastiet. Oprindelsen til familien Graben er i Krain (første gang nævnt i 1170), men den spredte sig over hele Østrig og så langt som til Italien, Tyskland og Schweiz. De forskellige linier af Herren von Graben nåede deres politiske højdepunkt i det 15. og 16. århundrede, da de var i kejserlig tjeneste som guvernører, feudalherrer, embedsmænd, kaptajner og rådmænd. Mellem 1456 og 1564 var Graben zu Kornberg-linjen ejet af herredømmet Marburg (Maribor) og Obermarburg. Kornberger Graben var en loyal tilhænger og administrator af kejserne. Linjen af  Grabner zu Rosenburg havde omfattende ejendom med Rosenburg og Pottenbrunn såvel som i Mähren. De var forkæmpere for protestantismen under reformationen i Nedre Østrig. I det 16. århundrede gjorde de Rosenburg til et centrum for østrigsk reformationshistorie. I løbet af det 16. og det tidlige 17. århundrede var Grabners blandt de rigeste og mest respekterede familier i Østrig, og blandt de vigtigste protestantiske adelsfamilier i landet. Graben zu Sommeregg-familien arbejdede mellem 1442 og 1536 som burgraver og herrer over Sommeregg i Kärnten. I slutningen af det 15. og begyndelsen af det 16. århundrede blev de betragtet som den vigtigste familie ved hoffet til Meinhardiner af Gorizia. Virgil von Graben spillede en vigtig diplomatisk rolle under greverne af Gorizia og de habsburgske kejsere. Han bragte Fyrstendømmet Gorizia til Habsburgerne.

Familierne Orsini-Rosenberg og (De) Graeff, stamfaderen er Wolfgang von Graben, anses for at være deres nedstigninger. Herrerne af Graben uddøde i Tyrol i 1776.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Von Graben Forschung (tysk)

Graben, Von